Kohtla kan verwijzen naar:

Kohtla (gemeente), een vroegere gemeente in de Estlandse provincie Ida-Virumaa
Kohtla (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Toila, vroeger hoofdplaats van de gemeente Kohtla

Zie ook
 Station Kohtla
 Kohtla-Järve
 Kohtla-Nõmme